La Coppa d'Asia femminile 1981, nota anche come 1981 AFC Women's Asian Cup, è stata la quarta edizione della massima competizione asiatica di calcio femminile organizzata dalla Asian Football Confederation (AFC). Il torneo, che nella sua fase finale ha visto confrontarsi otto nazionali, si è disputato a Hong Kong dal 7 al 17 giugno 1981.

Il torneo è stato vinto da  per la terza volta consecutiva superando in finale la  con un perentorio 5-0.

Stadi 
Gli incontri del torneo vennero disputati in due stadi, entrambi situati ad Hong Kong.

Squadre partecipanti

Fase a gruppi

Gruppo A

Classifica

Risultati

Gruppo B

Classifica

Risultati

Fase a eliminazione diretta

Tabellone

Semifinali

Finale terzo posto

Finale

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1981
Competizioni sportive a Hong Kong
1981